Sáltojávrásj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

 Sáltojávrásj (Jokkmokks socken, Lappland, 736998-165844),  (4,99 ha)
 Sáltojávrásj (Jokkmokks socken, Lappland, 734549-165985),  (9,54 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn